Ess ist der Familienname folgender Personen: 

 Émile Ess (1932–1990), Schweizer Ruderer
 Franz Joseph Ess (1735–1796), deutscher Porzellanbildner
 Hans van Ess (* 1962), deutscher Sinologe und Mongolist
 Josef van Ess (1934–2021), deutscher Islamwissenschaftler
 Margarete van Ess (* 1960), deutsche Vorderasiatische Archäologin
 Martina Ess (* 1980), österreichische Politikerin (ÖVP)

Ess ist der Name folgender Orte: 
 Ess (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich

ESS steht für:
 Energy storage system, englisch für Energiespeichersystem
 Evolutionär stabile Strategie
 das Unternehmen ESS Technology Inc., ein Hardware- und Chipsatzhersteller
 ESS (ElectroStatic Sound), ein ehemaliger Hersteller von Lautsprecherboxen
 Verkehrslandeplatz Essen/Mülheim, IATA-Code des Flughafens
 die Europäische Sicherheitsstrategie 
 die Eßlinger Städtische Straßenbahn, siehe Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar
 eine Schule in Seligenstadt (Hessen) Einhardschule Seligenstadt
 die Edith-Stein-Schule Erfurt
 die Edith-Stein-Schule (Darmstadt)
 Employee Self Service, ein Baustein im Personalwirtschaftsmodul des SAP-(R)-Systems
 Empty-Sella-Syndrom, ein Krankheitsbild oder eine anatomische Normvariante
 Environmental Stress Screening, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung von Baugruppen ähnlich dem HALT-Test
 Epworth Sleepiness Scale, medizinischer Fragebogen zur Überprüfung der Tagesschläfrigkeit
 European Social Survey
 Eye Safety Systems Inc., ein Hersteller von ballistischen Schutzbrillen
 European Shipping Services GmbH, eine Schifffahrtsagentur
 Europäische Spallationsquelle, eine im Bau befindliche (2017) Großforschungseinrichtung in Südschweden
 Europäisches Statistisches System
 Emacs Speaks Statistiks zur Verwendung des Open-Source-Mathematik- und Statistikpaketes R mit dem universellen Texteditor Emacs
 Engineering Support System, ein System zur Unterstützung der Betriebsführung beim Eurofighter
 Emergency Stop System, ein System, das eine Anlage im Notfall in einen sicheren Zustand versetzt, aber auch Bezeichnung für eine Notbremssignalisierung bei Kraftfahrzeugen
 Expert system shell, Softwarearchitektur, bei welcher die Wissensbasis und die Verarbeitungskomponente getrennt sind 
 Extended Service Set, Funkzellen eines WLANs
 Essen (DE ESS nach UN/LOCODE)
 Essex, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Verkehrslandeplatz Essen/Mülheim nach dem Drei-Letter-Code der IATA
 Electronic Solar Switch, eine galvanische Trenneinheit der Firma SMA, um die Last eines Solarwechselrichters zu trennen
 Einsatzstellen-Sicherungssystem ein vom THW entwickeltes, lasergestütztes Sicherungssystem für Rettungskräfte
 Explained Sum of Squares, eine Quadratsumme in der Statistik, siehe Erklärte Quadratsumme

ES-S steht für:
 , ISO-3166-2-Code der spanischen autonomen Gemeinschaft

ess steht für:
 Sibirisches Yupik (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Yupik (Sprache), Eskimosprache der Yupik

Siehe auch

 Es
 Eß

Abkürzung